Дорога домой — многозначный термин.

В литературе 
 Дорога домой — цикл романов писателя Виталия Зыкова.
 «Дорога домой» — фантастический роман американского писателя Гарри Тертлдава 2004 года.

В кино 
 «Дорога домой» — советский телефильм.
 «Дорога домой» — советский фильм.
 «Дорога домой» — фильм Северного Вьетнама, реж. Буй Динь Хак.
 «Дорога домой» — китайский фильм.
 «Дорога домой» — южнокорейский фильм.
 «Дорога домой» — индийский фильм.
 «Дорога домой» — российский сериал.
 «Дорога домой» — австрало-американский анимационный фильм.
а также:
 «Дорога домой» — второе название фильма режиссёра Хью Хадсона «Заблудшие ангелы» 1989 года.
 «Дорога домой: Невероятное путешествие» — американский фильм 1993 года.
 «Дорога домой» — эпизод сериала «За гранью возможного», 16 серия 1 сезона, США — Канада, 1995 года.
 «Дорога домой 2: Затерянные в Сан-Франциско» — американский фильм 1996 года, продолжение фильм «Дорога домой: Невероятное путешествие».
«Звёздный путь IV: Дорога домой» — американский фильм 1987 года, четвёртый фильм из серии фильмов Звёздного пути

В музыке 
 Дорога домой — альбом группы «Эпидемия» 2010 года.

См. также 
 Я очень рад, ведь я наконец возвращаюсь домой — известный вокализ Аркадия Островского.
 Дорога к дому — британский документальный фильм